

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Łętownia – część wsi Dąbrówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa 
 Łętownia – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów 
 Łętownia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna 
 Łętownia – osada w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Łętownia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Przemyśl 
 Łętownia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów

Inne 
 Łętownia – dawna gmina
 Łętownia – gromada w powiecie leżajskim
 Łętownia – gromada w powiecie suskim
 Łętownia – przystanek kolejowy
 Łętownia – struga, lewy dopływ rzeki Wieprz